In 2021 werd de twintigste editie van de Copa Santa Catarina gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 15 september tot 15 november. Figueirense werd de winnaar en mag deelnemen aan de Copa do Brasil 2022.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Copa Santa Catarina
Braziliaans competitievoetbal 2021